Анто́н Ива́нович Обо́рин (2 ноября 1903 года, д. Власы Пермского уезда Пермской губернии — 18 мая 1977 года, Пермь) — советский учёный, биолог, географ, почвовед, доктор биологических наук, заведующий кафедрой почвоведения Пермского университета (1948—1950), директор ЕНИ при ПГУ (1950—1957), декан геолого-почвенного (1937—1938), геолого-географического (1941—1942), биологического (1960—1965) факультетов ПГУ, основатель научной школы «Экология почв». Внёс заметный научный вклад в развитие мелиоративного почвоведения и, прежде всего, мелиорации солонцов в лесостепном Зауралье.

Отец археолога В. А. Оборина и геолога А. А. Оборина.

Биография 
С 1917 по 1921 год работал на Мотовилихинском заводе рассыльным и подручным токаря по металлу. Одновременно с работой на заводе учился на вечернем рабфаке.

1922—1927 годы — учёба на агрономическом факультете Пермского университета.

С 1930 года находился в аспирантуре при Биологическом научно-исследовательском институте ПГУ (специальность «Почвоведение»). Одновременно (с 1927 года) работал почвоведом и руководителем почвенного отряда в экспедициях Института агропочвоведения «РАСХНИЛ» и Уралоблзу, принимал участие в Троицкой и Курганской экспедициях, которые производили почвенно-геоботаническое обследование Зауральского региона.

В 1932 году защитил диссертацию на степень кандидата сельскохозяйственных наук. В 1932—1942 годах — член местного комитета и Пленума обкома союза работников высшей школы.

В 1932—1946 годы — доцент и и. о. заведующего кафедрой почвоведения Пермского университета. Научные работы А. И. Оборина того времени стали отправными в изучении почв Урала.В 1933—1934 годах — депутат Пермского горсовета.

1934—1938 годы — заведующий Троицким лесостепным заповедником. Большую часть экспериментальных научных работ проводил на его базе. В истории заповедника А. И. Оборину принадлежит особое место.

В 1937—1938 годы — декан геологического, а затем в 1941—1942 годы — декан геолого-почвенного факультета Пермского университета. Эту должность унаследовал, а потом передал 15 декабря 1942 года Г. А. Максимовичу (пр. № 105 от 16 декабря 1942 года), впоследствии — геологу с мировым именем. На географическом факультете сегодняшнего университета А. И. Оборин до сих пор считается одним из его основоположников, давшим начало почвенно-географическому направлению в подготовке студентов. В 1939—1947 годы — депутат Дзержинского райсовета.

В 1941—1943 годы — проректор Молотовского университета по административно-хозяйственной работе. В 1943—1945 годы и 1950—1954 годы — член партбюро университета.

1946—1948 годы — заведующий сельскохозяйственным отделом Молотовского обкома ВКП(б). По совместительству продолжал педагогическую работу в Пермском университете. Доцент и и. о. заведующего кафедрой почвоведения Молотовского университета, одновременно секретарь университетского партбюро (1948—1950).

1950—1957 годы — директор Естественно-научного института при Молотовском университете. В 1953—1957 годах — депутат Молотовского горсовета.

1957—1959 годы — заведующий сектором агрохимии и почвоведения Естественно-научного института. Одновременно читал в университете лекционные курсы по почвоведению и географии почв. С 1959 года — доцент, а с 1964 года — профессор кафедры почвоведения ПГУ.

В 1963 году после более трех десятилетий полевых опытов и испытания посевов различных культур защитил докторскую диссертацию на тему «Мелиорация солонцов в лесостепном Зауралье» в Почвенном институте им. В. В. Докучаева.

Результаты исследований использовались в сельском хозяйстве Зауралья, Госплан СССР опирался на эти рекомендации при разработке нормативов по гипсованию солонцов. Тем самым А. И. Оборин внёс заметный вклад в развитие мелиоративного почвоведения.

1960—1965 годы — декан биологического факультета ПГУ.

С 1964 по 1974 год — профессор кафедры почвоведения, с 1974 по 1977 годы — профессор-консультант кафедры.

Сыновья также стали профессорами Пермского университета: Владимир (1929—1995) — археолог, Александр (1933—2008) — геолог.

Награды 
 Медаль «Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 Орден «Знак Почёта» (1953).

Основные работы 
 Генкель П. А., Оборин А. И., Глумов Г. А., Данини Е. С., Колотова С. С. Материалы по комплексному изучению и мелиорации солонцов // Тр. Биол. НИИ при Молотов. ун-те. Пермь, 1935. Т. 7, вып. 1-2. 141 с.
 Оборин А. И. О роли мульчирования при освоении солонцов в неорошаемом земледелии// Сов. агрономия. 1939. № 2-3.
 Оборин А. И. О мелиорации и освоении солонцов в условиях неорошаемого земледелия чернозёмной полосы Западной Сибири // Вопр. мелиорации солонцов. М., 1958. С. 239—278.
 Оборин А. И. Опыт химической мелиорации и окультуривания солонцов в лесостепном Зауралье в условиях неорошаемого земледелия // Матер. совещ. по освоению и окультуриванию солонцов. М., 1959. 19 с.
 Оборин А. И. Изменение уровня и степени минерализации грунтовых вод и влияние их на почвы и растительность лесостепного Зауралья/ Докл. Перм. отд. геогр. общества // Вопр. географии и охраны природы Урала. Пермь, 1960. Т. 1, вып. 2-4.
 Оборин А. И. Об использовании солонцов под посевы кукурузы в условиях лесостепного Зауралья: Докл. Перм. отд. геогр. общества // Там же.
 Оборин А. И. Освоение и окультуривание солонцов// За высокую культуру земледелия. Челябинск, 1962.
 Оборин А. И. Мелиорация солонцов в лесостепном Зауралье: Автореф. дис…. д-ра с.-х. наук. Пермь, 1962. 40 с.
 Оборин А. И. Результаты и задачи исследования по мелиорации солонцов лесостепного Зауралья// Мелиорация солонцов: Матер. науч.- метод. совещ. М., 1966. С. 51-64.
 Оборин А. И. Мелиорация солонцов в лесостепном Зауралье в условиях неорошаемого земледелия // Координационный отчет за 1966 г. по теме «Разработка способов мелиорации солонцов и солонцеватых почв в условиях орошения и на богаре». Почв. ин-т им. В. В. Докучаева. М., 1967. С.28-30.
 Оборин А. И. Мелиорация солонцов в лесостепном Зауралье в условиях неорошаемого земледелия // Координационный отчет за 1968 г. по теме «Разработка способов мелиорации солонцов и солонцеватых почв в условиях орошения и на богаре». Почв. ин-т им. В. В. Докучаева. М., 1969. С. 22-24.
 Оборин А. И. Мелиорация солонцов в лесостепной зоне Зауралья // Координационный отчет за 1969 г. по теме «Разработка способов мелиорации солонцов и солонцеватых почв в условиях орошения и на богаре». Почв. ин-т им. В. В. Докучаева. М., 1970. С. 24-25.
 Оборин А. И. О химической мелиорации и освоении солонцов в лесостепном Зауралье // Вопросы химизации земледелия Зауралья. Челябинск, 1971. Вып. 1. С. 315—371.
 Оборин А. И., Главатских Л. К. Методические рекомендации по летней почвенной практике в Троицком лесостепном заповеднике. Пермь, 1980. 40 с.
 Оборин А. И., Жуйкова О. З. Солевой режим среднестолбчатого солонца в связи с химической мелиорацией // Методы повышения плодородия почв на Урале. Пермь, 1981. С. 37-42.
 Оборин А. И., Каменщикова В. И., Хоменко Л. Т. О продолжительности действия гипса и сернокислого железа на свойства солонцов и развитие возделывания на них сельскохозяйственных культур // Совершенствование приемов и методов мелиорации солонцов. М., 1976. С. 82-83.
 Оборин А. И., Кожин В. И. Улучшение и использование солонцов и солончаковых почв лесостепного Зауралья. Челябинск, 1959. 72 с.
 Оборин А. И., Таскаева В. З. Опыт повышения плодородия солонцов в лесостепном Зауралье // Мелиорация солонцов: Матер. науч.- метод. совещ. М., 1967. С. 230—234.
 Оборин А. И., Таскаева В. З., Гоголева Л. А., Каменщикова В. И., Копанева Л. П. Мелиорация солонцов в лесостепном Зауралье в условиях неорошаемого земледелия // Координационный отчет за 1967 г. по теме «Разработка способов мелиорации солонцов и солонцеватых почв в условиях орошения и на богаре». Почв. ин-т им. В. В. Докучаева. М., 1968. С. 39-40.
 Оборин А. И., Таскаева В. З., Каменщикова В. И. Результаты комплексных исследований по мелиорации солонцов с применением гипса и сернокислого железа// Мелиорация солонцов: Тр. Почв. ин-та В. В. Докучаева. М., 1972. Ч. 2. С. 98-110.
 Оборин А. И., Таскаева В. З., Каменщикова В. И., Заболотских А. С. Мелиорация солонцов в лесостепном Зауралье в условиях неорошаемого земледелия // Координационный отчет за 1971 г. по теме «Усовершенствование методов мелиорации солонцов, солонцеватых почв и комплексных солонцовых земель». Почв. ин-т им. В. В. Докучаева. М., 1972. С. 67-71.
 Оборин А. И., Таскаева В. З., Треногина З. С., Хоменко Л. Г., Каменщикова В. И. Мелиорация засоленных почв Троицкого заповедника// Исследование биоценозов лесостепи Зауралья / УНЦ АН СССР. Свердловск, 1984. С. 41-47.
 Оборин А. И., Панин П. С., Еремченко О. З. Производительность мелиорированных солонцов в богарных условиях // Мелиорация и сельскохозяйственное использование солонцов Западной Сибири и Зауралья. Новосибирск, 1986. С. 89-108.

Примечания

Литература 
 Ерёмченко О. З. Оборин Антон Иванович // Профессора Пермского государственного университета: (1916—2001) / Гл. ред. В. В. Маланин. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2001. 279 с. С. 137—138.
 Оборин Антон Иванович // Костицын В. И. Пермский университет: 100-летие учёных, государственные памятники истории и культуры. Пермь: Изд-во Перм.ун-та, 2003. 66 с. ISBN 5-8241-0317-8. С. 31-32.

Ссылки 
 Оборин Антон Иванович // Энциклопедия «Пермский край».

Деканы Пермского государственного университета
Деканы биологического факультета Пермского государственного университета
Деканы геолого-географического факультета Пермского государственного университета
Деканы геолого-почвенного факультета Пермского государственного университета
Кандидаты сельскохозяйственных наук
Выпускники Пермского государственного университета
Выпускники агрономического факультета ПермГУ
Преподаватели Пермского государственного университета
Преподаватели геолого-почвенного факультета Пермского государственного университета
Преподаватели геолого-географического факультета Пермского государственного университета
Преподаватели биологического факультета Пермского государственного университета
Проректоры Пермского государственного университета
Проректоры по хозяйственной работе Пермского государственного университета
Сотрудники Естественнонаучного института Пермского государственного университета
Директора Естественнонаучного института Пермского государственного университета
Секретари парткомитета Пермского государственного университета
Почвоведы СССР
Географы СССР
Биологи СССР
Персоналии:Мотовилихинские заводы
Депутаты Пермского городского совета
Депутаты районных (в городах) советов СССР
Члены Пермского обкома КПСС